Cedeño peut faire référence à :

Patronyme 

 Ronny Cedeño (1983) : joueur de baseball vénézuélien ;
 Lumidee Cedeño (1984) : chanteuse de Pop-Rap et parolière américaine d'ascendance portoricaine.

Toponymes

Cedeño : l'une des onze municipalités de l'État de Bolívar ;
 Cedeño : l'une des treize municipalités de l'État de Monagas ;
 Section capitale Cedeño : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar ;
 Capitale Cedeño : l'une des quatre divisions territoriales de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas.

Autres 
 Estadio Rico Cedeño : enceinte sportive au Panamá.

Homonymie de toponyme